Корост — название населённых пунктов:

Россия 
 Корост — деревня в Клинском районе Московской области.

Украина 
 Корост — село в Сарненском районе Ровненской области.

Персоналии 
 Корост, Татьяна Михайловна (род. 1954) — директор общества «Агрофирма „Маяк“», Полтавская область, Герой Украины.